Чёрный Яр — посёлок в Новолялинском городском округе Свердловской области России.

Географическое положение 
Посёлок Чёрный Яр муниципального образования Новолялинский городской округ Свердловской области расположен в 70 километрах (по автотрассе в 102 километрах) к северо-западу от города Новая Ляля, на правом берегу реки Лобва.

Население 

В посёлке родились:
 Вдовин, Виктор Михайлович — генерал-майор.
 Коробейников, Анатолий Антонович — член Совета Федерации.

Примечания 

Населённые пункты Новолялинского городского округа